

Astronomia 
 5841 Stone – asteroide del sistema solare

Cinema 
 Stone – film del 1974 diretto da Sandy Harbutt
 Stone – film per la televisione del 1979 diretto da Corey Allen
 Detective Stone – film del 1992 diretto da Tony Maylam e Ian Sharp
 Stone – film del 2010 diretto da John Curran

Geografia 
 Stone – parrocchia civile del Kent
 Stone – cittadina della contea dello Staffordshire in Inghilterra
 Stone of Scone – villaggio della Scozia centrale
 Stone Town – parte vecchia della capitale dell'isola di Zanzibar

Mezzi di trasporto 
 Moto Guzzi Stone, motocicletta più nota come Moto Guzzi California

Musica 
 Stone castle studios – studi di registrazione musicale
 Stone – gruppo musicale finlandese
 The Stone – singolo degli Ashes Divide del 2008
 Stone – singolo degli Alice in Chains del 2013

Persone

Personaggi immaginari
 Stone – personaggio immaginario della serie videoludica Gothic

Scienze 
 Stone-Cech, Compattificazione di – compattificazione di uno spazio topologico
 Stone-Tukey, Teorema di – enunciato della teoria delle misure

Sport
 Stone – pietra che scivola sul ghiaccio, oggetto principale del curling

Televisione
 Stone – serie televisiva (1980)

Altro 
 Stone – unità di misura di massa equivalente a 14 libbre
 Stone Fleet – flotta della United States Navy